Johann Plitt ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Plitt (1727–1773), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Ludwig Christian Plitt (1753–1800), deutscher lutherischer Theologe